Haltidytes är ett släkte av bukhårsdjur. Haltidytes ingår i familjen Dasydytidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bukhårsdjur
Haltidytes